Баузер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Баузер, Мюриел (род. 1972) — американский политик, член Демократической партии.
 Баузер, Фриц Давидович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель